Евге́ний Красно́в:
 Краснов, Евгений Васильевич (род. 1933) — советский и российский палеонтолог и зоолог.
 Краснов, Евгений Владимирович (род. 1998) — белорусский футболист.